La Tribune, anciennement Studio 1 La Tribune est une émission de télévision footballistique belge diffusée sur Tipik (RTBF) chaque lundi soir et présentée par Benjamin Deceuninck.

Historique 

L'émission de télévision « Studio 1 La Tribune » est créée en 2005, et utilise les images de Belgacom (détenteur des droits). À la suite de l'acquisition des droits télévisés par Telenet et VOO en 2011, l'émission change de nom pour se dénommer « La Tribune ».

Journalistes (2020-2021)
 Benjamin Deceuninck
 Thierry Luthers
 Pierre Deprez
 Pascal Scimè
 Manuel Jous
 Eby Brouzakis
 Patrick Stein
 Lancelot Meulewaeter

Chroniqueurs (2020-2021) 
 Philippe Albert
 Stephan Streker
 Cécile De Gernier
 Swann Borsellino
 Nordin Jbari
 Thomas Chatelle

Anciens chroniqueurs 
 Alexandre Charlier
 Marc Degryse
 Marc Delire
 Khalilou Fadiga
 
 Marcel Javaux
 Benjamin Nicaise
 David Steegen
 Stéphane Pauwels
 Benoît Thans
 Hein Vanhaezebrouck

Rubriques

Soulier d'or de La Tribune 
 2019 : Dieumerci Mbokani
 2020 : Raphael Holzhauser

Identité visuelle

Références

Lien externe  
  La page d'émission de La Tribune sur le site officiel de la RTBF

Émission diffusée sur la Une
Émission diffusée sur la Deux
Émission diffusée sur Tipik
Émission de télévision sportive
Média de football
Média de football en Belgique
Média sportif en Belgique
Émission de télévision produite en Belgique